Список R&B синглов № 1 в США в 2007 году составлен на основе еженедельного хит-парада лучших песен в стилях ритм-энд-блюз и хип-хоп в США 2007 года, публикуемого американским журналом Billboard.

История 
 Три песни этого чарта также стали общенациональными хитами в Billboard Hot 100: «Irreplacable», «Buy U a Drank (Shawty Snappin')» и «No One.»

См. также 
 Лучшие синглы США 2007 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 2007 году
 Top Country Albums 2007

Примечания

Ссылки 
 

Чарты Billboard 2007 года
Списки R&B-хитов Billboard
Списки хитов № 1 2007 года